

Населені пункти та їхні частини
 Вуйтоство — село в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Вуйтоство — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Вуйтоство — село в гміні Помехувек Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Вуйтоство — село в гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вуйтоство — село в гміні Победзіська Познанського повіту Великопольського воєводства
 Вуйтоство — частина міста Рипін у Рипінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Вуйтоство — частина міста Кциня в Накельському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Вуйтоство — частина міста Луків у Луківському повіті Люблінського воєводства
 Вуйтоство — частина міста Бохня в Бохенському повіті Малопольського воєводства
 Вуйтоство — частина міста Ілжа в Радомському повіті Мазовецького воєводства
 Вуйтоство — частина міста Сянік у Сяноцькому повіті Підкарпатського воєводства
 Вуйтоство — частина міста Сьрем у Сьремському повіті Великопольського воєводства
 Вуйтоство — частина міста Пиздри в Вжесінському повіті Великопольського воєводства
 Вуйтоство — частина села Щити в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Вуйтоство — частина села Слопніце в гміні Слопніце Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Вуйтоство — частина села Подґуже-Парцеле в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Вуйтоство — частина села Кросьценко Вижнє (Кросьценко-Вижне) в гміні Кросьценко-Вижне Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Вуйтоство — частина села Сколошів (Сколошув) у гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки